Александр Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургский (; ) — герцог Шлезвиг-Гольштейнский, представитель династии Ольденбургов.

Биография 
Александр — третий сын герцога Ганса II Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургского и его первой супруги Елизаветы Брауншвейг-Грубенгагенской (1550—1586), дочери герцога Эрнста III и Маргариты Померанской. Его дедом по отцовской линии был король Дании и Норвегии Кристиан III. Неподалёку от Лёне он приобрёл принадлежавшее приходу Миндена поместье Бек. После смерти Александра герцогство было разделено между женатыми сыновьями, которые основали побочные линии династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург.

Потомки 
26 ноября 1604 года герцог Александр женился в Шварцбурге на принцессе Доротее Шварцбург-Зондерсгаузенской (1579—1639), дочери графа Иоганна Гюнтера I Шварцбург-Зондерсгаузенского и Анны Ольденбургской. В браке родилось десять детей:
 Иоганн Кристиан (1607—1653), герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Францхагена, женат на Анне Ольденбургской (1605—1688)
 Александр Генрих (1608—1667), женат морганатическим браком на Доротее Марии Хесхус, основатель так называемой «католической линии»
 Эрнст Гюнтер (1609—1689), герцог Августенбургского дома, женат на принцессе Августе Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской (1633—1701)
 Георг Фридрих (1611—1676), не женат
 Август Филипп (1612—1675), герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бека, последовательно женат на Кларе Ольденбургской (1606—1647), Сидонии Ольденбургской (1611—1650), Марии Сибилле Нассау-Саарбрюккенской (1628—1699)
 Адольф (1613—1616)
 Анна Елизавета (1615—1616)
 Вильгельм Антон (1616)
 София Катарина (1617—1696), замужем за графом Антоном Гюнтером Ольденбург-Дельменхорстским (1583—1667)
 Филипп Людвиг (1620—1689), герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Визенбурга, женат на Екатерине Вальдек-Вильдунгенской (1612—1649), затем на Анне Маргарите Гессен-Гомбургской (1629—1686)

Предки

Примечания

Ссылки 
 jmarcussen.dk

Герцоги Шлезвиг-Гольштейна
Ольденбурги